Calais puede referirse a:

 Calais, importante ciudad y puerto del norte de Francia.
 Paso de Calais, frente a la ciudad, brazo de mar que conecta el mar del Norte con el canal de la Mancha.
 Calais, una ciudad en el estado de Maine (Estados Unidos).
 Calais, uno de los boréadas de la mitología griega.